Монастырщинское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в Монастырщинском районе Смоленской области Российской Федерации.

Административный центр — пгт Монастырщина.

История 
Статус и границы городского поселения установлены Законом Смоленской области от 2 декабря 2004 года № 89-з «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

Население

Состав городского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Монастырщинского района
Городские поселения Смоленской области